Plaats in Indonesië
Simpangan (Cikarang Utara), een plaats in het regentschap Bekasi van de provincie West-Java
Simpangan (Simpang), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan van de provincie Zuid-Sumatra